Il singolare del torneo di tennis South Australian Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Kerry Reid che ha battuto in finale Beth Norton 7-5, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Kerry Reid (Campionessa)
 Rosie Casals (terzo turno)
 Regina Maršíková (terzo turno)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)

 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Renáta Tomanová (terzo turno)
 Marise Kruger (secondo turno)
 Beth Norton (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1978